Vika Tziganova, née le  à Khabarovsk, est une chanteuse russe. Elle est connue pour la chanson Vodka russe (Русская Водка, 2002). Nationaliste, elle soutient les défenseurs du Parti Nouvelle Russie, avec sa chanson C'est ma patrie (Это Родина моя, 2014) et le groupe paramilitaire Wagner avec sa chanson Wagner (Вагнер, 2022).

Discographie 

 1991 Гуляй, анархия (promène-toi, anarchie)
 1991 Балалайка-зараза (Balalaïka)
 1992 Ангел мой (Mon ange)
 1992 C любовью к России (A l'amour de la Russie)
 1993 Ангел мой (Mon ange)
 1994 Клубничка (Fraises)
 1994 Любовь и смерть (L'amour et la mort)
 1995 Лучшие песни (meilleures chansons)
 1995 Эх, не грех. Eh, ce n'est pas un péché
 1996 Русские песни. Кому это надо?! (Chansons russes. Qui en a besoin ?)
 1996 Только любовь (seulement l'amour)
 1997 Романсы (romances)
 1997 Калина красная (groseille rouge)
 1998 Солнце (Soleil)
 2002 Лучшие песни. Русская водка (Meilleures chansons, Vodka russe)
 2002 Посвящение (tillsammans med Michail Krug) (Dédicaces)
 2003 Приходите в мой дом (Passez à la maison)
 2004 Офицеры России (Les officiers de Russie)
 2006 Вояж-винтаж
 2007 Веселись, Русь..! (Réjouis-toi, Russie)
 2008 Романсы и русские песни (Romances et chansons russes)
 2009 Grand Collection. Вика Цыганова
 2010 Синие мои цветы… (Mes fleurs bleues)
 2011 Романсы (Romances)
 2011 Золотые хиты (Les hits d'or)
2020 Фёдор гребёт (Fédor navigue)
2020 Просто Афигеть (Juste devenir fou) feat YouG
2020 Журавли (Les grues)
2021 Родная улица (Rue indigène)
2021 30 лет на сцене (30 ans sur scène)

Notes 

Chanteuse russe
Naissance à Khabarovsk
Naissance en octobre 1963